Albert Medal ist der Name folgender britischen Auszeichnungen:

 Albert Medal (Lebensrettung) für Lebensrettung zur See, später auch zu Lande
 Albert Medal (Royal Society of Arts) für Förderung der Künste, der Produktion und des Handels